Presidencia Roque Sáenz Peña ist die Hauptstadt des Departamentos Comandante Fernández. Sie liegt im Zentrum der Provinz Chaco im Norden Argentiniens. Mit 76.794 Einwohnern ist sie die zweitgrößte Stadt der Provinz.

Wirtschaft 
Das Umland der Stadt ist nach wie vor eines der Zentren des Baumwollanbaus, daher überwiegt die damit verbundene verarbeitende Industrie sowie die Dienstleistungen für die Umgebung in der städtischen Wirtschaft. In jüngerer Zeit hat auch in dieser Region der Anbau von Soja und Getreide stark zugenommen.

Geografie 
Presidencia Roque Sáenz Peña liegt in der Ebene des Gran Chaco, einer Savannenlandschaft mit Buschwäldern. Das Klima ist subtropisch. Vor allem die Sommer sind sehr heiß.

Klima

Geschichte 
Die Stadt wurde 1912 von Carlos Fernández gegründet. Bis dorthin war in der Provinz Chaco nur der Küstenstreifen der Flüsse Río Paraná und Río Paraguay besiedelt, aber ein Aufschwung in der Region machte es erforderlich, Gebiete weiter westlich zu erschließen. Somit wurde eine Eisenbahnlinie von Resistencia nach Salta gebaut, an der sich Presidencia Roque Sáenz Peña entwickelte. Der Name erinnert an den zur Zeit der Stadtgründung amtierenden Präsidenten Roque Sáenz Peña (1910–1914). In den 1920er- und 1930er-Jahren hatte die Stadt ein hohes Bevölkerungswachstum zu verzeichnen, besonders Mitteleuropäer siedelten sich hier an, um Baumwolle anzubauen.

Weblinks 
 Informationen über Presidencia Roque Sáenz Peña (spanisch)
 IFAM-Bevölkerungsdaten (spanisch)
 LiveArgentina.com - Stadtinformationen (spanisch)